Ма́рьевка () — село в Новомиргородском районе Кировоградской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 258 человек. Почтовый индекс — 26041. Телефонный код — 5256. Занимает площадь 7,26 км². Код КОАТУУ — 3523884601.

Местный совет 
26041, Кировоградская обл., Новомиргородский р-н, с. Марьевка, ул. Шевченко, 10

Ссылки 
 Марьевка на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области 

Населённые пункты Новомиргородского района